Veselé può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Veselé, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem

Slovacchia
Veselé, comune del distretto di Piešťany, nella regione di Trnava